2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2016/17 steht für: